Rotwitt:
 Carl Eduard Rotwitt (1812, Hillerød – 1860, København), en dansk politiker
 Regeringen Rotwitt, Danmark s regering